Albertus Frederik Hanssens (1875-1950), burgemeester Stavenisse 
 Albertus Frederik Hanssens (1910-1980), burgemeester van Hoek